Beatus (Latijn voor "gelukkig" of "gezegend", in de christelijke leer "zalig") kan verwijzen naar:

Personen
 Beatus van Liébana, een Spaanse heilige
Beatus (Zwitserse heilige), de semilegendarische "Apostel van Zwitserland"
 Bienheuré (Beatus van Vendôme), Franse heilige
 Beatus van Trier, Duitse heilige
Beatus Rhenanus, een Duits geleerde en humanist
 Johannes Saliger (Johann Beatus), een Duitse lutherse theoloog

Andere betekenissen
 Het Commentaar op de Apocalyps van Johannes van Beatus van Liébana en de vele kopieën hiervan
 Crocidura beatus, een spitsmuis